

Geografia 
 Busti –  comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato di New York, nella contea di Chautauqua

Persone 
 Agostino Busti (1483-1548) – scultore italiano
 Alessandro Busti (2000) – calciatore canadese con cittadinanza italiana
 Cristina Cremer de Busti (1949) – avvocatessa e politica argentina
 Jorge Pedro Busti (1947) – avvocato e politico argentino
 Paolo Busti (1749-1824) – uomo d'affari italiano
 Roberto Busti (1940) – vescovo cattolico italiano